Vertenten ist der Nachname von:
 Bart Vertenten (* 1988), belgischer Fußballschiedsrichter
 Petrus Vertenten (1884–1946), belgischer Missionar